Interlude ("interludio" in lingua francese e in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Interludio (Interlude) – film del 1957 diretto da Douglas Sirk
 Interludio (Interlude) – film del 1968 diretto da Kevin Billington
 Interlude – film del 2001 diretto da Vera Wagman

Musica 
 Interlude – album di Kool Moe Dee del 1994
 Interlude – singolo di Morrissey & Siouxsie del 1994
 Interlude – album degli Iron Savior del 1999
 Interlude – album dei Rondò Veneziano
 Interlude – album dei Saint Etienne del 2001
 Interlude – album dei Delain del 2013
 Interlude – album di Jamie Cullum del 2014